Степаново — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 52,5 км, до центра муниципального образования Сидорово — 4,5 км. Ближайшие населённые пункты — Гридино, Илюшкино, Полухино, Анисимово.

По переписи 2002 года население — 4 человека.

Примечания

Ссылки 
 Степаново в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района